Liedjes
 Out of my mind (Buffalo Springfield) (1967), een lied van Buffalo Springfield, geschreven door Neil Young
 Out of my mind (Quicksilver) (1971), een lied van Quicksilver, geschreven door Dino Valenti
 Out of my mind (Rory Gallagher) (1971), een lied dat gezongen en geschreven is door van Rory Gallagher
 Out of my mind (Joe Sun) (1979), een lied van Joe Sun, geschreven door Dennis Knutson en Byron Hill
 Out of my mind (Def Dames Dope) (1994), een lied van Def Dames Dope, geschreven door Axana Ceulemans, Peter Bauwens en Phil Wilde
 Out of my mind (Pearl Jam) (1995), een lied van Pearl Jam, met tekst van Eddie Vedder en muziek van Pearl Jam
 Out of my mind (Tanja Dexters) (2001), een lied van Tanja Dexters, geschreven door Flip Vanderputte, Gunther Thomas en Wim Claes
 Out of my mind (James Blunt) (2004), een lied dat gezongen en geschreven is door James Blunt
 Out of my mind (Lasgo) (2008), een lied van de Belgische band Lasgo, geschreven door Jef Martens en Peter Luts
 Literatuur
 Out of my mind (Richard Bach) (1999), een boek van de Amerikaanse schrijver Richard Bach